Honor steht für:

 Honor (Band), polnische Rockband
 Honor (Marke), ein Markenname für Mobilfunkgeräte

Siehe auch:
 Honores
 Honour (Begriffsklärung)